Дрекети имеет ряд значений на Фиджи. Среди них:

 Дрекети (река)
 
 
 Высшая школа Дрекети
 Индийская школа Дрекети
 Школа Сангам в Дрекети